

Personnalités 

 Akakia-Viala (1903-1966), de son vrai nom Marie-Antoinette Allévy, comédienne et metteur en scène française ;
 Alain Viala (1947-2021), professeur de littérature français ;
 Arnaud Viala (1974-), homme politique français ;
 Eugène Viala (1859-1913), graveur et aquarelliste ;
 Florence Viala (19?-), actrice française sociétaire de la Comédie-Française ;
 Guy Viala (1920-2018), écrivain et historien français ; 
 Joseph Agricol Viala (1778-1793), révolutionnaire français ;
 Line Viala (1910-1998), chanteuse et actrice française ;
 Michel Viala (1933-2013), écrivain, poète, acteur et dramaturge suisse ;
 Neus Viala (19?-), cinéaste et documentariste française ;
 Pierre Viala (1859-1936), œnologue français ;
 Sébastien Viala (1763-1849), général français.

Prénom
 Viala Charon (1794-1880), général français ;

Toponymes 
 Viala-du-Pas-de-Jaux est une commune française du département de l'Aveyron ;
 Viala-du-Tarn est une commune française du département de l'Aveyron.
 Calmels-et-le-Viala, une commune française du département de l'Aveyron.

Hydrologie
 La Viala est une rivière de Russie qui coule dans le sud-ouest de la péninsule de Kola.